Тетелиља има више значења:

 Тетелиља (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тетелиља (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тетелиља (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику